Скапаноринхи — русское название, которое применяется к двум, в некоторых источниках отождествляемым, родам акул семейства Скапаноринховые:
 Mitsukurina (акулы-домовые); и
 †Scapanorhynchus